Соревнования мужчин в санном спорте в двухместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании приняли участие 17 пар спортсменов представляющие 14 НОК. Каждая страна могла быть представлена максимум двумя парами спортсменов.

До начала Игр олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек являлись немецкие саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль.

Арльт и Вендль выиграли соревнования двоек на третьих Играх подряд (2014, 2018, 2022). Они стали пятикратными олимпийскими чемпионами (ещё два золота они выиграли в эстафетах в 2014 и 2018 годах). Ранее среди саночников это удалось только Натали Гайзенбергер, которая выиграла свою пятую золотую медаль накануне, 8 февраля.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр